Antoni Jurasz ist der Name folgender Personen:

* Antoni Jurasz (Mediziner, 1882) (1882–1961), polnischer Chirurg, Offizier und Hochschullehrer
 Antoni Jurasz (Mediziner, 1847) (1847–1923), polnischer Arzt und Laryngologe, siehe Antoni Stanisław Jurasz